Sezóna 2008/2009 byla 8. sezonou Řecké ligy ledního hokeje. Vítězem se stal Iptameni Pagodromoi Athény.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Řecká hokejová liga
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009